Михаи́л Васи́льевич Попо́в:
 Попов, Михаил Васильевич (1905—1938) — нарком заготовок СССР.
 Попов, Михаил Иванович, ошибочно Васильевич (1742 — ок. 1790) — русский литератор.
 Попов, Михаил Васильевич (род. 1945) — советский и российский философ, экономист, политический и общественный деятель.